Arthur Onslow kan syfta på bland andra:

*Sir Arthur Onslow, 1:e baronet (1622–1688), brittisk politiker
Arthur Onslow (1691–1768), talman i brittiska underhuset
Arthur Onslow, 3:e earl av Onslow (1777–1870), brittisk peer